Sátiro — ser da mitologia grega, metade humano, metade bode
 Sátiro (álbum)
 Sátiro (arquiteto)
 Sátiro, o Peripatético — filósofo e historiador grego
 Sátiro I — rei do Bósforo

Desambiguação